Die Saison 1999 der Volleyball-Weltliga war die zehnte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 28. Mai und endete am 17. Juli. Italien gewann zum siebten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in drei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe sollten sich für die Finalrunde qualifizieren. Da der Gastgeber Argentinien jedoch nur Gruppendritter wurde, kam der Zweite der Gruppe C nicht weiter.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 12. bis 17. Juli in Mar del Plata (Argentinien) ausgetragen.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

1999
Weltliga
Sportsaison 1999